Щучий хвост:
 хвостовой плавник щуки;
 бытовое название комнатного растения сансевиерия.